Etiopia
 Abergele – distretto (woreda) della regione degli Amara
 Abergele – distretto (woreda) della regione dei Tigrè

Regno Unito
 Abergele – città e comunità del distretto unitario di Conwy (Galles)